Верховная рада Украины 4 созыва была избрана на выборах 31 марта 2002 года. Работу созыв начал 14 мая 2002 года принятием присяги депутатами 4 созыва. Работа завершилась 25 мая 2006 года принятием присяги депутатами 5 созыва.

Председатель 
 Владимир Литвин

Фракции

Состав 

4